George Folsey ist der Name folgender Personen:

* George Folsey junior (* 1939), US-amerikanischer Filmeditor und Filmproduzent
 George J. Folsey (1898–1988), US-amerikanischer Kameramann